Information is based on 2016

Rezerve de petrol
Petrol